Enrico Rossi :
Enrico Rossi (né en 1958), personnalité politique italienne 
Enrico Rossi (né en 1982), coureur cycliste italien
Enrico Rossi (né en 1993), joueur de beach-volley italien